Obispos peut désigner :

Toponymes

Obispos : l'une des 12 municipalités de l'État de Barinas ;
 Obispos : chef-lieu de la municipalités d'Obispos dans l'État de Barinas ;
 Obispos : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalités d'Obispos dans l'État de Barinas.